Любовь Александровна Новосёлова (11 июня 1922, Одинцово — 15 апреля 1944, Смоленск) — гвардии старшина, санинструктор РККА. Дважды направлялась за линию фронта в составе диверсионных групп, была ранена и контужена, погибла в 1944 году от ранения.

Награждена орденом Отечественной войны II степени (июль 1943-го) и медалью «За боевые заслуги».

Одна из центральных улиц города Одинцово названа в её честь — Бульвар Любы Новосёловой.

Биография 
Родилась 11 июня 1922 года в посёлке Одинцово Московской области.

Окончила восемь классов одинцовской школы № 5, в восьмом классе вступила в комсомол.

На третий день Великой Отечественной войны — 27 июня 1941 года по призыву Московского обкома комсомола добровольно вступила в ряды РККА, старшина, санинструктор, через две недели — 15 июля 1941 года была ранена, но вернулась в строй.

С 15 ноября 1941 года по 1 января 1942 года первый раз была за линией фронта:
Тов. Новосёлова в составе диверсионной группы перешла линию фронта в районе дер. Обухово Наро-Фоминского района и, находясь в тылу врага, участвовала в уничтожении 6-ти эшелонов с войсками и грузами противника, 12-ти обозов с продовольствием, 11-ти железнодорожных мостов, карательного отряда и немецкого штаба в дер. Татаровка.

С 8 апреля 1942 года по 15 июня 1942 года вторично работала за линией фронта — в составе авиадесанта из 60 человек была заброшена в тыл врага в район города Великие Луки.
Участвовала в уничтожении 7-ми эшелонов с войсками и грузами противника, спущенных под откос, 10-ти обозов с продуктами и вооружением. Лично сама ранила немецкого ефрейтора, который был взят в плен.

С августа 1942 года — санинструктор медсанчасти 354-й стрелковой дивизии.

Участвовала в освобождении городов Зубцово и Сычевка. Вынесла с поля боя 95 раненых бойцов и командиров, за что и была награждена медалью «За боевые заслуги».

С марта 1943 года — санинструктор 93-го гвардейского стрелкового полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии. 12 марта 1943 года была контужена.

Принимала участие в боях лета 1943-го. В июле 1943 года награждена Орденом Отечественной войны II степени. Вступила в члены ВКП(б).

С конца 1943 года служила комсоргом 64-го отдельного гвардейского зенитного артиллерийского дивизиона РГК.

В апреле 1944 года, находясь на наблюдательном пункте ПВО около посёлка Красное под Смоленском, получила тяжелое осколочное ранение в голову.

15 апреля 1944 года скончалась от гнойного менингита в военном госпитале № 2393 в Смоленске.

Похоронена в отдельной могиле у ограды Свирской церкви рядом с могилой неизвестного солдата.

Память 
Могила комсомолки Л. А. Новоселовой в Смоленске является памятником истории регионального значения.

В 1965 году в её честь названа одна из центральных улиц города Одинцово — Бульвар Любы Новосёловой.

в 1990 году была открыта мемориальная доска на доме № 18 по этой улице — новостройке-многоэтажки получившей в народе название «крейсер» или «лайнер» — место для установки было выбрано символично: Люба мечтала пойти учиться в мореходку и стать капитаном корабля, ходить в дальние страны.

В советское время её имя носила пионерская дружина одинцовской школы № 11, в музее школы ей была посвящена отдельная экспозиция, комсомольско-молодёжной бригадой работниц Петелинской птицефабрики выполнялась ежедневная норма «за ту девушку».

Примечания

Источники 
 А. Пузатиков — Гвардии старшина  // Газета «Ленинское знамя», № 12 (18832), 15 января 1982
 Ирина Телегина — Виртуальная экскурсия: бульвар Любы Новосёловой в Одинцово// 16 декабря 2010
 В Одинцово возложили цветы к мемориалу Любы Новосёловой , 5 мая 2011
 Новосёлова Любовь Александровна // Смоленский некрополь
 Наградной лист на Орден Отечественной войны II степени  // ОБД «Подвиг народа»

Члены ВКП(б)
Медики Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Умершие от ран
Похороненные в Смоленске
Персоналии:Одинцово